Эстрелада может означать:
 Эстрелада арагонская — националистический флаг Арагона
 Эстрелада валенсийская — националистический флаг Валенсии

См. также 
 Эстелада
 Эстрелейра